Korodi oder Kórodi ist der Familienname folgender Personen:

 András Kórodi (1922–1986), ungarischer Dirigent
 Helga Korodi (* 1954), deutsche Autorin und Lehrerin
 Ludwig Korodi (1834–1901), deutscher Philologe; Abgeordneter im Ungarischen Reichstag
 Lutz Korodi (1867–1954), Siebenbürger Lehrer und Politiker; Vorkämpfer des Deutschtums in Siebenbürgen
 Walter Korodi (1902–1983), deutscher Journalist, Publizist und politischer Aktivist

Siehe auch: Korrodi